Хасинто Вильяльба Вильяльба, Хасинто (1914—неизвестно) — парагвайский футболист, нападающий.
 Вильяльба, Хасинто (1924—2003) — перуанский футболист, нападающий.